El Capitán Tarpals es un personaje del universo de La Guerra de las Galaxias. Aparece en el Episodio I de la saga: La amenaza fantasma.

Este capitán gungan, bajo las órdenes del Jefe Nass, era el jefe de seguridad de Otoh Gunga. Medía 2,24 metros de alto.

Tenía ciertas asperezas con Jar Jar Binks; en realidad no lo soportaba. Durante la batalla de Naboo, ambos guiaron el ejército gungan contra los droides de batalla de la Federación de comercio y fueron arrestados. Después de que el joven Anakin Skywalker destruyese la nave controladora de droides que orbitaba la atmósfera de Naboo, los gungan quedaron libres de la pesadilla mecánica.

Enlaces externos 

Página del Capitán Tarpals en la base de datos oficial (en inglés).

Personajes de Star Wars

en:List of Star Wars characters#T